hrabstwo Effingham (ang. Effingham County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Effingham (ang. Effingham County) w USA, w stanie Illinois